Osoby o tym nazwisku:
 Grażyna Wolszczak – polska aktorka
 Jacek Wolszczak – polski aktor
 Mirosław Wolszczak – polski judoka i trener judo